Baronville (België), een deelgemeente van de Belgische stad Beauraing
 Baronville (Frankrijk), een gemeente in Frankrijk